

Тоне — повіт в префектурі Ґумма.
 Тоне (Ібаракі) — містечко в префектурі Ібаракі
 Тоне (річка) —  — річка в регіоні Канто

Тоне — місто в кантоні Женева

 Тоне (крейсер) —  важкий крейсер Імперського флоту Японії
 Тоне Селішкар — словенський поет і письменник
 Тоне Кхам — король Лансангу